STX er flertydig og kan henvise til:
 Studentereksamen - Forkortes STX
 STX Corporation - Sydkoreansk konglomeratvirksomhed
 STX Offshore & Shipbuilding - Sydkoreansk skibsbyggervirksomhed
 STX Europe - Norsk skibsbyggervirksomhed, ejet af STX Corporation